Станислас Вавринка је освојио турнир. У финалу је победио Рафаела Надала са 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Ово је био први пут од Отвореног првенства САД 2009. да је неки играч ван „Велике четворке“ (Ђоковић, Федерер, Мари, Надал) освојио гренд слем турнир.

Носиоци 

 Рафаел Надал (финале)
 Новак Ђоковић (четвртфинале)
 Давид Ферер (четвртфинале)
 Енди Мари (четвртфинале)
 Хуан Мартин дел Потро (друго коло)
 Роџер Федерер (полуфинале)
 Томаш Бердих (полуфинале)
 Станислас Вавринка (победник)
 Ришар Гаске (треће коло)
 Жо-Вилфрид Цонга (четврто коло)
 Милош Раонић (треће коло)
 Томи Хас (прво коло)
 Џон Изнер (прво коло)
 Михаил Јужни (друго коло)
 Фабио Фоњини (четврто коло)
 Кеј Нишикори (четврто коло)

<ol start=17>
 Томи Робредо (четврто коло)
 Жил Симон (треће коло)
 Кевин Андерсон (четврто коло)
 Јежи Јанович (треће коло)
 Филип Колшрајбер (одустао пре почетка турнира)
 Григор Димитров (четвртфинале)
 Ернестс Гулбис (друго коло)
 Андреас Сепи (друго коло)
 Гаел Монфис (треће коло)
 Фелисијано Лопез (треће коло)
 Беноа Пер (треће коло)
 Вашек Поспишил (треће коло)
 Жереми Шарди (треће коло)
 Дмитриј Турсунов (друго коло)
 Фернандо Вердаско (друго коло)
 Иван Додиг (друго коло)

 Жреб 

 Финала 

 Горња половина 

 Група 1 

 Група 2 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1= Прво коло 
| RD2= Друго коло 
| RD3= Треће коло
| RD4= Четврто коло

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= М. Раонић
| RD1-score01-1=7<sup>7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=4
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=6<sup>2
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=6
| RD1-score02-4=2
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= П. Гојовчик
| RD1-score03-1=6<sup>5
| RD1-score03-2=6<sup>5
| RD1-score03-3=3
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= В. Ханеску
| RD1-score04-1=7<sup>7
| RD1-score04-2=7<sup>7
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= Џ. Ванг
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=1
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Лу Ј.
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Б. Клан
| RD1-score07-1=7<sup>9
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4=3
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= Г. Димитров
| RD1-score08-1=6<sup>7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=27
| RD1-team09= Б. Пер
| RD1-score09-1=7<sup>14
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Ф. Данчевић
| RD1-score10-1=6<sup>12
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= Н. Киргиос
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6<sup>5
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=7<sup>7
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Б. Бекер
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=7<sup>7
| RD1-score12-3=2
| RD1-score12-4=6<sup>2
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Р. Баутиста Агут
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Т. Смичек
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3=1
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Р. Вилијамс
| RD1-score15-1=7<sup>7
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=4
| RD1-score15-4=4
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Х. М. дел Потро
| RD1-score16-1=6<sup>1
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4=6
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= М. Раонић
| RD2-score01-1=7<sup>11
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= В. Ханеску
| RD2-score02-1=6<sup>9
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=4
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Лу Ј.
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6<sup>11
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=22
| RD2-team04= Г. Димитров
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=7<sup>13
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=27
| RD2-team05= Б. Пер
| RD2-score05-1=6<sup>5
| RD2-score05-2=6<sup>5
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=6
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= Н. Киргиос
| RD2-score06-1=7<sup>7
| RD2-score06-2=7<sup>7
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4=2
| RD2-score06-5=2

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Р. Баутиста Агут
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=5
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5=7
| RD2-seed08=5
| RD2-team08= Х. М. дел Потро
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=7
| RD2-score08-4=4
| RD2-score08-5=5

| RD3-seed01=11
| RD3-team01= М. Раонић
| RD3-score01-1=3 
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=4 
| RD3-score01-4=610 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=22
| RD3-team02={{nowrap| Г. Димитров}}
| RD3-score02-1=6 
| RD3-score02-2=3 
| RD3-score02-3=6 
| RD3-score02-4=712 
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=27
| RD3-team03= Б. Пер
| RD3-score03-1=2 
| RD3-score03-2=1 
| RD3-score03-3=4 
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Р. Баутиста Агут
| RD3-score04-1=6 
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6 
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=22 
| RD4-team01= Григор Димитров
| RD4-score01-1=6  
| RD4-score01-2=3 
| RD4-score01-3=6 
| RD4-score01-4=6 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02= Роберто Баутиста Агут 
| RD4-score02-1=3 
| RD4-score02-2=6 
| RD4-score02-3=2 
| RD4-score02-4=4 
| RD4-score02-5= 
}}

 Група 3 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1= Прво коло 
| RD2= Друго коло 
| RD3= Треће коло
| RD4= Четврто коло

| RD1-seed01=4
| RD1-team01= Е. Мари
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Г. Соеда
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= В. Мијо
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=6<sup>4
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5=6
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= В. Одесник
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7<sup>7
| RD1-score04-4=1
| RD1-score04-5=3

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М. Берер
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=7
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М. Љодра
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=5
| RD1-score06-3=1
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= С. Деварман
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=6<sup>2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=26
| RD1-team08= Ф. Лопез
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7<sup>7
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=LL
| RD1-team09= С. Робер
| RD1-score09-1=7<sup>7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А. Бедене
| RD1-score10-1=6<sup>3
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=0
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М. Пшисјенжни
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7<sup>7
| RD1-score11-3=7
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=
| RD1-team12= О. Зебаљос
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6<sup>4
| RD1-score12-3=5
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Б. Рола
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=7
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Ф. Делбонис
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3=5
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15=LL
| RD1-team15= М. Клижан
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=7<sup>8
| RD1-score15-3=0
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=13
| RD1-team16= Џ. Изнер
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6<sup>6
| RD1-score16-3=0<sup>r
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Е. Мари
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= В. Мијо
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3=5
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= М. Берер
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6<sup>6
| RD2-score03-3=4
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=26
| RD2-team04= Ф. Лопез
| RD2-score04-1=6 
| RD2-score04-2=7<sup>8
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=LL
| RD2-team05= С. Робер
| RD2-score05-1=7<sup>7
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6<sup>3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= М. Пшисјенжни
| RD2-score06-1=6<sup>3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3=7<sup>7
| RD2-score06-4=1
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Б. Рола
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=7
| RD2-score07-4=6<sup>2
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=LL
| RD2-team08= М. Клижан
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=5
| RD2-score08-4=7<sup>7
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=4
| RD3-team01= Е. Мари
| RD3-score01-1=77 
| RD3-score01-2=6 
| RD3-score01-3=6 
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=26
| RD3-team02= Ф. Лопез
| RD3-score02-1=62 
| RD3-score02-2=4 
| RD3-score02-3=2 
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=LL
| RD3-team03= С. Робер
| RD3-score03-1=6 
| RD3-score03-2=77 
| RD3-score03-3=6 
| RD3-score03-4= 
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04= М. Клижан
| RD3-score04-1=0 
| RD3-score04-2=62 
| RD3-score04-3=4 
| RD3-score04-4= 
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=4 
| RD4-team01= Е. Мари 
| RD4-score01-1=6 
| RD4-score01-2=6 
| RD4-score01-3=66 
| RD4-score01-4=6 
| RD4-score01-5= 
| RD4-seed02=LL
| RD4-team02= С. Робер 
| RD4-score02-1=1 
| RD4-score02-2=2 
| RD4-score02-3=78 
| RD4-score02-4=2 
| RD4-score02-5= 
}}

 Група 4 

 Доња половина 

 Група 5 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1= Прво коло 
| RD2= Друго коло 
| RD3= Треће коло
| RD4= Четврто коло

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Т. Бердих
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= О. Недовјесов
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3=3
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Д. Ву
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6<sup>2
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=7<sup>7
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ј. Хајек
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=1
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Д. Џумхур
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= И. Карловић
| RD1-score07-1=6<sup>8
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=6<sup>4
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=32
| RD1-team08= И. Додиг
| RD1-score08-1=7<sup>10
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=7<sup>7
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=19
| RD1-team09= К. Андерсон
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=6<sup>4
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4=6
| RD1-score09-5=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ј. Весели
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7<sup>7
| RD1-score10-3=4
| RD1-score10-4=4
| RD1-score10-5=4

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Д. Тим
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=7<sup>7
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ж. Соуза
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=3
| RD1-score12-4=6<sup>3
| RD1-score12-5=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= К. Берлок
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=6<sup>5
| RD1-score13-3=7<sup>11
| RD1-score13-4=2
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Е. Роже-Васелен
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7<sup>7
| RD1-score14-3=6<sup>9
| RD1-score14-4=6
| RD1-score14-5=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Г. Гарсија-Лопез
| RD1-score15-1=7
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3= 
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=12
| RD1-team16= Т. Хас
| RD1-score16-1=5
| RD1-score16-2=2<sup>r
| RD1-score16-3= 
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Т. Бердих
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=1
| RD2-score02-3=3
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= Д. Џумхур
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=4
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=32
| RD2-team04= И. Додиг
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4=1<sup>r
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=19
| RD2-team05= К. Андерсон
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Д. Тим
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=4
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=| RD2-score07-1=7<sup>7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=6
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=6<sup>1
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=1
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= Т. Бердих
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02=Q
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=2
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=19
| RD3-team03= К. Андерсон
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=7<sup>7
| RD3-score03-5=7
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Е. Роже-Васелен
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=3
| RD3-score04-4=6<sup>5
| RD3-score04-5=5

| RD4-seed01=7
| RD4-team01=

 Група 6 

 Група 7 
{{Тенис-16 играча и 5 сетова
| RD1= Прво коло 
| RD2= Друго коло 
| RD3= Треће коло
| RD4= Четврто коло

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= С. Вавринка
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А. Голубјев
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1<sup>r
| RD1-score02-3= 
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5=

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А. Фаља
| RD1-score03-1=6<sup>2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= М. Кукушкин
| RD1-score04-1=7<sup>7
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=2
| RD1-score04-4=3
| RD1-score04-5=

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Н. Маи
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=6
| RD1-score05-4=6
| RD1-score05-5=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= М. Ебден
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=4
| RD1-score06-4=0
| RD1-score06-5=6

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= С. Грот
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=4
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= В. Поспишил
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5=

| RD1-seed09=17
| RD1-team09= Т. Робредо
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6<sup>7
| RD1-score09-3=3
| RD1-score09-4=7<sup>7
| RD1-score09-5=8
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Л. Росол
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=7<sup>9
| RD1-score10-3=6
| RD1-score10-4=6<sup>5
| RD1-score10-5=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П. Карењо
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4=1
| RD1-score11-5=2
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ж. Бенето
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4=6
| RD1-score12-5=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13=| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Л. Кубот
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5=4

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Д. Гез
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=1
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=9
| RD1-team16= Р. Гаске
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= С. Вавринка
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6<sup>4
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А. Фаља
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=7<sup>7
| RD2-score02-4=4
| RD2-score02-5=

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М. Ебден
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6<sup>6
| RD2-score03-3=6<sup>9
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=28
| RD2-team04= В. Поспишил
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=7<sup>8
| RD2-score04-3=7<sup>11
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5=

| RD2-seed05=17
| RD2-team05= Т. Робредо
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6<sup>4
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4=7<sup>8
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Ж. Бенето
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=7<sup>7
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4=6<sup>6
| RD2-score06-5=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6<sup>3
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=9
| RD2-team08= Р. Гаске
| RD2-score08-1=7<sup>7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5=

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=w/o
| RD3-score01-2=
| RD3-score01-3=
| RD3-score01-4=
| RD3-score01-5=
| RD3-seed02=28
| RD3-team02= В. Поспишил
| RD3-score02-1=
| RD3-score02-2=
| RD3-score02-3=
| RD3-score02-4=
| RD3-score02-5=

| RD3-seed03=17
| RD3-team03= Т. Робредо
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=6
| RD3-score03-4=7<sup>8
| RD3-score03-5= 
| RD3-seed04=9
| RD3-team04= Р. Гаске
| RD3-score04-1='6
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=4
| RD3-score04-4=6<sup>6
| RD3-score04-5=

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=

Група 8

Спољашње везе 

Резултати турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2014.
Отворено првенство Аустралије у тенису — мушкарци појединачно